Андрушівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Андрушівська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Андрушівська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район

Див.також 
Андрушківська сільська рада